Desa Cikancana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikancana (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,08), Jawa Barat, 
 Desa Cikancana (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,14), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar